Ejercicio puede referirse a:

 El ejercicio físico, cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona.
 El ejercicio mental, gimnasia mental, gimnasia cerebral o neuróbica; ejercicios, problemas y rompecabezas mentales que supuestamente mejoran el rendimiento del cerebro.
 Ejercicios espirituales, breve serie de meditaciones, oraciones y ejercicios mentales, de san Ignacio de Loyola.